Тищук Віктор Володимирович — полковник Державної прикордонної служби України.
 Тищук Людмила Іванівна — заслужений працівник освіти України.
 Тищук Микола Федорович — український сатирик і гуморист, байкар.

Примітки